Giuseppe Gamba – calciatore italiano
 Giuseppe Gamba – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Giuseppe Gamba – pseudonimo dell'illustratore Giuseppe Garuti